Музей охоты — музей, заявленную основу коллекции которого составляют предметы, связанные с охотой — охотничьи трофеи (рога, шкуры, чучела), антикварное и раритетное охотничье оружие, живопись на соответствующую тему.

 Музей охоты и рыболовства — Москва, Россия.
 Музей охоты и природы — Париж, Франция.
 Замок Шамбор — около Блуа, Франция. На втором этаже замка развёрнута экспозиция из Парижского музея охоты.
 Музей охоты и верховой езды — Варшава, Польша.
 Охотничий музей охотничьего замка Грюневальд — Берлин, Германия.
 Музей охоты и рыболовства  (:de:Deutsches Jagd- und Fischereimuseum) — Мюнхен, Германия.
 Музея охоты Августа фон Шписса — Сибиу, Румыния (см. Национальный музей Брукенталя).
 Музей охоты Финляндии (:de:Jagdmuseum Riihimäki) — Рийхимяки, Финляндия.
 Лесной и охотничий мемориальный музей Фердинанда фон Раесфельда (:de:Forst- und Jagdmuseum Ferdinand von Raesfeld) — Борн-на-Дарсе, Мекленбург-Передняя Померания, Германия.
 Охотничий музей Охотничьего замка Кранихштейн (:de:Jagdschloss Kranichstein) — Дармштадт, Германия.
 Южнотирольский музей охоты и рыболовства (:de:Südtiroler Landesmuseum für Jagd und Fischerei) в замке Вольфстурн  (:de:Schloss Wolfsthurn) — Рачинес, Трентино — Альто-Адидже (Зюдтироль), Италия.  
 Замок Хальтенбергштеттен (:de:Schloss Haltenbergstetten) — Нидерштеттен, Баден-Вюртемберг, Германия. Ныне охотничий музей в замке закрыт.
 Музей охоты и рыбалки Аландских островов — Стурбю, Аландские острова, Финляндия.
 Международный музей охоты в замке Жьен —  коммуна Жьен, Франция.